Leal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José H. Leal
 Miguel Leal